Куале́н (також Коален і Квален; ):

Топоніми 

 Куален (фр. Duché de Coislin) — середньовічне французьке герцогство в західній частині графства Нант.

Герцоги де Куален 

 Арман дю Камбу де Куален — паризький прево.
 П'єр-Арман дю Камбу де Куален — кардинал, єпископ Орлеана, герцог де Куален (1706—1713)
 Анрі-Шарль дю Камбу де Куален — французький прелат, єпископ Мецу, іменем якого названо Куаленівський трактат.
 П'єр дю Камбу де Куален — пер Франції.

Див. також 

 Куаленівський трактат ( Tractatus Coislinianus; X століття) — анонімний грецький рукопис з колекції Анрі-Шарля дю Камбу де Куалена.
 Фонд Куалена — колекція давніх грецьких рукописів, зібрана П'єром Сег'є й названа іменем її другого власника Анрі-Шарля дю Камбу де Куалена. Зберігається в Національній бібліотеці Франції.
 «Месьє де Куален, або Людина надзвичайної ввічливості» ( Monsieur de Coyllin ou l'Homme infiniment poli; 1838) — п'єса Ежена Лабіша .
 Казарма Куален — казарма, споруджена у XVIII столітті в місті Мец (Франція).
 Площа Куален — площа в Меці, розбита на місці розібраної 1930 року казарми Куален.

Французькі прізвища